В одиночному розряді тенісного турніру WTA Congoleum Classic 1976, який проходив в рамках Туру WTA 1976, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Франсуазу Дюрр 6-1, 6-2.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт (Переможниця)

  Біллі Джин Кінг (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 
 

WTA Congoleum Classic